Bandiera – drappo simboleggiante uno Stato o altri tipi di identità collettiva

Persone 
 Alessandro Bandiera (1699-1770) – scrittore italiano
 Benedetto Bandiera (1557 o 1560-1634) – pittore italiano
 Bobby Bandiera, propr. Robert Bandiera (1952) – chitarrista e cantante statunitense
 Dario Bandiera (1970) – imitatore e attore italiano
 Francesco Bandiera o Franz Freiherr von Bandiera (1785-1847) – contrammiraglio austriaco, già ufficiale del Regno italico 
 Giorgio Bandiera (1926) – attore e doppiatore italiano
 Irma Bandiera (1915-1944) – partigiana italiana
 Marco Bandiera (1984) – ciclista italiano
 Neri Bandiera (1989) – calciatore argentino, di ruolo attaccante 
 Pasquale Bandiera (1924-2005) – politico e giornalista italiano.
 Fratelli Bandiera, Attilio (1810-1844) ed Emilio Bandiera (1819-1844) – patrioti italiani

Altro 
 Bandiera – figura araldica
 Bandiera – suddivisione amministrativa di terzo livello della regione autonoma della Mongolia Interna in Cina
 Bandiera – in matematica è una successione di sottospazi vettoriali con determinate proprietà di uno spazio vettoriale dato
 Gioco della bandiera – gioco popolare
 Sorelle Bandiera – gruppo musicale italiano